Уч-Курганская ГЭС (Учкурганская ГЭС) —  гидроэлектростанция  на реке Нарын в посёлке Шамалды-Сай Джалалабадской области, Киргизия. Первая по времени строительства гидроэлектростанция на Нарыне, введена в эксплуатацию в 1961 году. Эксплуатируется ОАО «Электрические станции», входит в филиал «Предприятие строящихся ГЭС».

Общие сведения 
Уч-Курганская ГЭС является русловой гидроэлектростанцией (здание ГЭС входит в состав напорного фронта). Установленная мощность электростанции — , располагаемая мощность — , проектная среднегодовая выработка электроэнергии — . Сооружения гидроузла включают в себя:
 левобережную земляную плотину из гравелисто-галечникового грунта с экраном из супеси длиной 2882 м и максимальной высотой 31 м;
 водосливную плотину длиной 27 м и максимальной высотой 37 м, расположенную справа от здания ГЭС. Плотина имеет один пролёт шириной 12 м, оборудованный плоским затвором, и рассчитана на пропуск 954 м³/с воды при НПУ;
 здание ГЭС длиной 100 м и высотой 56 м, совмещённое с восемью донными водосбросами, общей пропускной способностью 2296 м³/с при НПУ;
 левобережный и правобережный ирригационные водовыпуски.

В здании ГЭС установлены 4 вертикальных гидроагрегата мощностью по 45 МВт, три из которых оборудованы поворотно-лопастными турбинами ПЛ 577-ВБ-500, работающими при расчётном напоре 29 м и один — поворотно-лопастной двухперовой турбиной ПЛ 707-ВБ-500, работающей при расчётном напоре 26,75 м. Гидротурбины изготовлены Ленинградским металлическим заводом. Турбины приводят в действие гидрогенераторы СВ 845/150-52, изготовленные предприятием «Электросила». Электроэнергия с генераторов на напряжении 10,5 кВ подается на два трёхфазных силовых трансформатора ТДЦ-125000/110 УХЛ1, а с них через открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ — в энергосистему по трём линиям электропередачи.

Напорные сооружения ГЭС образуют небольшое водохранилище площадью 4 км², его проектная полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 52,5 и  соответственно, фактическая (после заиления в период эксплуатации) — 16,4 и  соответственно, что позволяет осуществлять суточное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 539,5 м, форсированного подпорного уровня — 540,8 м, уровня мёртвого объёма — 538,5 м.

История 
Створ станции был выбран инженером Кузнецовым ещё в 1913 году. Первая схема гидроэнергетического использования Нарына была разработана академиком И. Г. Александровым в 1931 году и предусматривала строительство 8 ГЭС общей мощностью 1868 МВт. Разработка проектного задания Уч-Курганской ГЭС была начата Среднеазиатским отделением института «Гидропроект» в 1951 году и завершена в 1953 году, проект станции предусматривал ряд необычных технических решений, таких как совмещение здания ГЭС с донными водосбросами для промывки водохранилища от наносов, а также монтаж экспериментальной двухперовой турбины. Строительство станции было начато в 1956 году строительным управлением «Нарынгидроэнергострой», образованном в том же году на базе строительного управления «Ферганэнергострой». Река Нарын была перекрыта в январе 1959 года, первый гидроагрегат был пущен 30 декабря 1961 года, второй — 3 июня 1962 года, третий — 7 сентября 1962 года, четвёртый — 5 ноября 1962 года. Строительство Уч-Курганской ГЭС создало предпосылки для сооружения гораздо более мощной Токтогульской ГЭС — в ходе возведения станции был создан опытный коллектив строителей, с Уч-Курганской ГЭС была проведена линия электропередачи для энергоснабжения стройплощадки Токтогульской ГЭС.

За более чем 50-летний период эксплуатации оборудование Уч-Курганской ГЭС достигло высокой степени износа, в связи с чем начата реализация проекта модернизации станции. Предусматривается замена гидроагрегатов, силовых трансформаторов, генераторных выключателей, распределительного устройства, гидромеханического оборудования, укрепление гидротехнических сооружений, очистка водохранилища от наносов. Общая стоимость проекта оценивается в $160 млн, из которых $100 млн — грант и кредит Азиатского банка развития, 45 млн — кредит Евразийского банка развития. Проект планируется реализовать в 2020-2025 годах, после модернизации мощность ГЭС увеличится до 216 МВт. В 2021 году быз заключён контракт на замену оборудования станции с китайскими компаниями China National Electric Engineering и DongFang Electric Machinery.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Гидроэлектростанции Киргизии
Гидроэлектростанции СССР
Нарын-Сырдарьинский каскад
Электрические станции (компания)